Guntenbach ist ein Gewässername:

 Guntenbach (Chimlibach), linker Zufluss des Chimlibachs bei Volketswil, Bezirk Uster, Kanton Zürich
 Guntenbach (Rotach) linker Zufluss der Rotach (Bodensee) über den Mühlkanal der Weilermühle von Ailingen, Stadt Bad Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Guntenbach (Schussen) (allenfalls auch Gunterbach), rechter Zufluss der Schussen bei Brochenzell, Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Gunzenbach